Gescher steht für:

 Gescher, Stadt im Regierungsbezirk Münster
 Gescher (Kibbuz), Kibbuz in Israel
 Gescher (1996), historische israelische Partei
 Gescher (2018), israelische Partei

Gescher ist der Familienname folgender Personen:

 
 Franz Gescher (1884–1945), deutscher Priester, Theologe und Jurist, Kirchenrechtler und Kirchenrechtshistoriker
 Julius Gescher (1898–1945), deutscher Arzt und Homöopath
 Norbert Gescher (1938–2021), deutscher Schauspieler, Rezitator und Synchronsprecher